Hippaton gummiferum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pall., och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Hippaton gummiferum ingår i släktet Hippaton och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gummiferum